Анжели́ка Серге́евна Нево́лина (род. 2 апреля 1962, Ленинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса кино и театра. Заслуженная артистка Российской Федерации (2009).

Биография 
Анжелика Неволина родилась 2 апреля 1962 года в Ленинграде. После окончания в 1983 году Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (курс Льва Додина и Аркадия Кацмана) четыре года служила в Театре Комедии.

С 1987 года служит в Малом драматическом театре (ныне — Академический Малый драматический театр — Театр Европы). Сыграла более 40 ролей в кино.

Личная жизнь и семья 
 Мать — Людмила Акимовна Демьяненко (1940—2005) — режиссёр дубляжа киностудии «Ленфильм».
 Отец — Сергей Неволин — моряк, штурман дальнего плавания.
 Отчим — Александр Демьяненко (1937—1999) — актёр, народный артист РСФСР.
 Муж — Алексей Зубарев (род. 1954) — актёр.

Актёрские работы

В кино 
  — Этот милый старый дом — Аля
  — Дом на дюнах — Клара
  — Из жизни земского врача — девушка
  — Парад планет — Наташа, подруга Костина
  — Встретимся в метро — Лика
  — Сентиментальное путешествие на картошку — Аня Баскина
  — Точка возврата — Лиза Горюнова, пассажирка
  — Виктория — Виктория
  — Залив счастья — Ольга
  — Радости земные (1 серия) — Наталья в молодости
  — Собачье сердце — Васнецова, машинистка в конторе Шарикова
  — Кончина (3 серия) — Ксюша
  — Он приехал в день поминовения — Алиса
  — Убегающий август — Светлана
  — Чародейная ночь — загадочная ночная гостья
  — Другая драма — Сашка
  — Духов день — обитательница города
  — Я объявляю вам войну — Аня
  — Кошечка — Она
  — Миф о Леониде — Маруся, сексот НКВД
  — Счастливые дни — Анна
  — По прямой — библиотекарша
  — Романс о поэте — Анна Керн/цыганка
  — Жизнь с идиотом — жена
  — Провинциальный бенефис — Александра Негина
  — Сотворение Адама — Наташа
  — Счастливый неудачник — тётя Аня
  — Шамара
  — Я никуда тебя не отпущу — Нина
  — Приятель покойника — Катя, жена Анатолия
  — Забытое танго
  — Про уродов и людей — Екатерина Кирилловна Стасова, слепая жена врача
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-3 (4 серия «Макароны по-скотски») — Лариса
  — Любовь и другие кошмары — политик Малютина
  — Убойная сила 2 (5 фильм «Практическая магия») — Суховарова
  — Агентство (6 серия Розово-голубая «Экологическая катастрофа») — Флорина Фауновна
  — Агентство «Золотая пуля» — Арина Бурцева
  — Демон полдня — Саша
  — Игра on-line
  — Кадеты — Вера Савельева
  — Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина (3 серия «Слишком много женщин») — Сесилия Пайн
  — Вепрь — Евдокия Петровна, врач, медэксперт
  — Голова классика — Клавдия
  — Мифы моего детства — мать Шуры-«киндера»
  — Риэлтор — Вера
  — Собака Павлова — Валерия, мать Максима
  — Опера. Хроники убойного отдела (2 сезон, фильм 12 «Закон жанра») — Тося
  — Груз 200 — жена Артёма
  — Бесы — Лизавета Николаевна Тушина
  — Шпильки — Мария Максимовна
  — Мор зверей — Лиса
  — Маяковский. Два дня — Иоанна Матвеевна, жена Брюсова
2015 — Морские дьяволы. Смерч. Судьбы (2 сезон, фильм 2 «Подшефная») — Светлана Мурашова, мать Муры

В Театре комедии 
  — Тень
  — Всё о Еве

В Малом драматическом театре 
  — «Звёзды на утреннем небе» А. Галина — Мария
  — «Бесы» — Лиза
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова
  — «Отсветы»
  — «Звёздный мальчик» — мать
  — «Зимняя сказка»
  — «Бегущие странники»
  — «Фрекен Жюли» — Жюли
 «Братья и сёстры» — Татьяна Лобанова
 «Дом Б
 Дом Бернанды Альбы» — Ангустиас
 «Московский хор» — Люба
 «Парчовый барабан» — Ханако
 «Снежная королева» — Снежная королева
 «Утиная охота» А. В. Вампилова — Валерия
 2011 — «Привидения» — Фру Алвинг
 2013 — «Подросток» — Софья Павловна Долгорукая
 2016 — «Синий свет» — Лени Рифеншталь

Озвучивание фильмов 

 2000 — Пункт Назначения — Клэр Риверс

  — Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра  — Клеопатра
  — Холодная гора — Ада Монро

Озвучивание мультфильмов 
  — Приключения Флика — Принцесса муравьёв Атта
  — История игрушек 2 — Барби

Награды и призы 
 1993 — премия имени Фёдора Никитина за лучшую актёрскую работу в фильме «Счастливый неудачник» (конкурс профессиональных премий киностудии «Ленфильм» и Ленинградского отделения Союза кинематографистов)
 1993 — премия имени Фёдора Никитина за лучшую актёрскую работу в фильме «Жизнь с идиотом» (конкурс профессиональных премий киностудии «Ленфильм» и Ленинградского отделения Союза кинематографистов)
 1994 — МКФ молодого кино в Турине (приз за лучшую женскую роль, фильм «Я никуда тебя не отпущу»)
 2009 — присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 Анжелика Неволина, ruskino.ru 
 Энциклопедия отечественного кино, russiancinema.ru 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр Европы
Актрисы озвучивания России
Александр Демьяненко